Сбо́рная Чехослова́кии по футбо́лу (, ) — представляла Чехословакию на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Возникла после Первой мировой войны и образования Чехословакии. Дебют сборной на международной арене состоялся на Олимпийских играх 1920 года, когда сборная Чехословакии дошла до финала. Но в матче за олимпийское золото против Бельгии произошёл скандал — в конце первого тайма футболисты Чехословакии, недовольные судейством англичанина Льюиса, покинули поле, за что были дисквалифицированы.

1 января 1993 года Чехословакия прекратила своё существование. Тем не менее сборная продолжила участие в отборочных играх чемпионата мира 1994 года. Не сумев пробиться в финальную часть турнира, сборная Чехии и Словакии (официальное название команды после распада страны) прекратила существование после окончания отборочных матчей. Преемницей сборной Чехословакии стала сборная Чехии по футболу, кроме того, сборная Словакии по футболу начала свои собственные выступления.

Форма 
На протяжении всей истории сборной Чехословакии её основной формой было сочетание красных футболок, белых трусов и синих гетр. В выездной форме преобладал белый цвет, часто с красными и синими вставками.

Домашняя

Гостевая

Чемпионат мира по футболу

Чемпионат Европы по футболу

Достижения 
 Финалисты Чемпионата мира: 1934, 1962
 Чемпионы Европы: 1976
 Бронзовые призёры Чемпионата Европы: 1960, 1980
 Чемпионы Олимпийских игр: 1980
 Серебряные призёры Олимпиад: 1964

См. также 
 Сборная Чехии по футболу
 Сборная Словакии по футболу

Чехословакия